El término Matute o Matutes puede estar vinculado o hacer referencia a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Deidades 

 Virgen de Matute, virgen patrona de Vegas de Matute;

Topónimos 
 Matute (La Rioja), municipio de la provincia de La Rioja;
 Villanueva de Matute, despoblado de la provincia de La Rioja;
 Vegas de Matute, municipio de la provincia de Segovia;
Matute, despoblado de la provincia de Segovia;
Matute, barrio de Vegas de Matue, en la provincia de Segovia;
 Los Ángeles de Vegas de Matute, localidad del municipio de Vegas de Matute, provincia de Segovia;
 Matute de la Sierra, localidad del municipio de Almarza, provincia de Soria;
 Matute de Almazán, localidad del municipio de Matamala de Almazán, provincia de Soria.

Personas

Matute

Primer apellido 
 Álvaro Matute Aguirre, historiador mexicano.
 Ana María Matute (1925-2014), también conocida como Ana María Matute Ausejo, novelista miembro de la Real Academia Española.
 Filomena Matute Merino (1901-2010), anciana supercentenaria.
 Jorge Matute Remus (1912-2002), ingeniero civil, político, y catedrático mexicano.
 Jorge Matute Matute (1951-2011), también conocido como Jorge René Matute Matute, sindicalista petrolero chileno, dirigente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
 Jorge Eduardo Matute Johns (1976-1999), joven chileno desaparecido el 20 de noviembre de 1999 en situaciones confusas, y asesinado en algún momento, hijo del anterior.
 José Lino Matute (1780-1854), militar, y político hondureño, de inclinación conservadora.
 Justino Matute y Gaviria (1764-1830), periodista, escritor, e historiador español.
 Oskar Matute (1972-), político español del País Vasco.

Segundo apellido 
 Aurelio Sousa y Matute (Cajamarca, 31 de agosto de 1860 - Niza, 26 de febrero de 1925) fue un abogado y político peruano.

Matutes

Primer apellido 
 Abel Matutes Juan (Ibiza, 31 de octubre de 1941) es un político, empresario y banquero español, alcalde de Ibiza durante la dictadura franquista y ministro.
 Pedro Matutes Noguera, o Pere Matutes Noguera (Ibiza, 1895 - 1972) fue un político, banquero y comerciante de Baleares, España

Personajes de ficción 
 Oficial Carlitos Matute, personaje de la serie animada Don Gato.

Música 
 Matute, banda mexicana especializada en música de los años 1980, en inglés y español.

Policiales 
 Caso Matute Johns, caso judicial chileno, referido al asesinato del joven penquista Jorge Eduardo Matute Johns.

Miscelánea 
 Matute, nombre popular con el que es conocido el Estadio Alejandro Villanueva, propiedad del Club Alianza Lima, en Perú.
 Plaza de Matute, también conocido como Plazuela de Matute, espacio público en el centro de Madrid, España.
 Puente Matute Remus, puente atirantado del estado de Jalisco, México.